Maria Anna av Österrike, eller Maria Anna av Habsburg, kallar man följande personer:

 Maria Anna av Bayern (1574–1616), dotter till Vilhelm V, gemål till Ferdinand II
 Maria Anna av Österrike (1606-1646), dotter till Filip III av Spanien, gemål till Ferdinand III
 Maria Anna av Österrike (1610–1665), dotter till Ferdinand II, gemål till Maximilian I av Bayern
 Maria Anna av Österrike (1634–1696), dotter till Ferdinand III, gemål till Filip IV av Spanien
 Maria Anna av Österrike (1683–1754), dotter till Leopold I, gemål till Johan V av Portugal
 Maria Anna av Österrike (1718–1744), dotter till Karl VI, gemål till Karl Alexander av Lothringen
 Maria Anna av Österrike (1738–1789), dotter till Maria Teresia och Frans I
 Maria Anna av Österrike (1835–1840), dotter till Frans Karl av Österrike
 Maria Anna av Österrike (1882–1940), dotter till Fredrik av Österrike-Teschen, gemål till Elias av Bourbon-Parma